Fratres steht für:

 Fratres (Gemeinde Waldkirchen an der Thaya), Ortschaft und Katastralgemeinde von Waldkirchen an der Thaya, Bezirk Waidhofen an der Thaya, Niederösterreich
 Fratres (Pärt), Komposition (1977) von Arvo Pärt
 Fratresberg (719 m), kurz Fratres, Erhebung im Liesertal, Kärnten